Але́н-Фурнье́ (; псевдоним; настоящее имя Анри Фурнье) (3 октября 1886 — 22 сентября 1914) — французский писатель.

Биография и творчество 
Родился 3 октября 1886 года в городе Ла-Шапель-д’Анжийон. Получил мировую известность благодаря единственному завершённому роману «Большой Мольн» (), написанному в 1913 году. Роман написан в лирической манере, как воспоминания автора о детских годах, о школе, об играх и думах подростков, роман сочетает динамичный сюжет и романтическую интригу с реалистическим изображением французской провинциальной жизни.

Получив известность после издания романа, Ален-Фурнье устроился секретарём состоятельного бизнесмена Клода Казимир-Перье, в соавторстве с которым работал над книгой «Брест, трансатлантический порт» (). 

Погиб писатель на фронте в начале Первой мировой войны, 22 сентября 1914 года, в лесу Сен-Реми под Верденом, во время первой битвы на Марне. Лейтенант французской армии Анри Фурнье, командир роты 288-го пехотного полка, не вернулся из разведки.

После смерти были изданы его ранние стихи и прозаические миниатюры, составившие книгу «Чудеса» (, 1924 год), а также несколько томов писем. Фрагменты его незаконченного романа «Коломб Бланше» () были опубликованы в декабре 1922 года в журнале Nouvelle Revue française.

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article012278.html Статья о Алене-Фурнье в БСЭ]
  — французская литературная премия в честь писателя.

Писатели Франции XX века
Французские писатели XX века
Погибшие в Первую мировую войну
Литераторы, известные под псевдонимами
Погибшие за Францию
Участники Первой мировой войны (Франция)